Campbelltown kan syfta på följande platser:

Australien 

 Campbelltown, South Australia, ort, City of Campbelltown, 
 City of Campbelltown (South Australia), local government area, South Australia
 Campbelltown, New South Wales, ort, City of Campbelltown, 
 City of Campbelltown (New South Wales), local government area, New South Wales

Storbritannien 

 Ardersier, ort, Skottland, Highland,

Se även 
 Campbeltown

USA 

 Campbelltown, Pennsylvania, ort, Lebanon County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar